Mirosław Kętrzyński (ur. w 1966) – polski lekkoatleta
 Stanisław Kętrzyński (1876-1950) – polski historyk, dyplomata
 Wojciech Kętrzyński (1838-1918) – historyk, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie
 Wojciech Kętrzyński (1918–1983) (1918-1983) – polski dziennikarz, działacz społeczny i dyplomata
 Kętrzyński – kaszubska rodzina szlachecka i jej herb

Zobacz też
 Powiat kętrzyński